Miejscowości w USA:
 New Baltimore – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 New Baltimore – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 New Baltimore – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 New Baltimore – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 New Baltimore – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fauquier
Gminy w USA:
 New Baltimore (ang. New Baltimore Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene